Damernas 400 meter medley vid olympiska sommarspelen 2016 avgjordes 6 augusti 2016 i Estádio Aquático Olímpico.

Resultat

Försöksheat

Final

Referenser

Simning vid olympiska sommarspelen 2016